Königsdörffer ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Wilhelm August Königsdörffer (1781–1851), deutscher Beamter
 Hermann Königsdörffer (1812–1889), deutscher evangelisch-lutherischer Pfarrer
 Ransford Königsdörffer (* 2001), deutsch-ghanaischer Fußballspieler